Имамов — фамилия; имеет женскую форму Имамова.
 Имамов, Вахит Шаихович (род. 1954) — советский писатель, член Союза писателей, председатель Набережночелнинской писательской организации.
 Имамов, Чинар Искандарович (1898—1939) — таджикский политический деятель, член ЦК КП Таджикской ССР.